Als Abschnittsleiter wird bezeichnet:

 Abschnittsleiter (Behörde), ein für einen bestimmten Bereich einer Behörde oder eines Amtes in leitender Funktion zuständige Person
 Abschnittsleiter (Deutsche Marine), ein Dienstposten an Bord von Schiffen der Deutschen Marine
 eine Führungsposition im niedersächsischen Feuerwehrwesen, siehe Kreisbrandmeister#Niedersachsen
 Abschnittsleiter (NSDAP), ein Dienstgrad der NSDAP
 Einsatzabschnittsleiter, eine dem Einsatzleiter unterstellte Führungsperson bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Siehe auch:
 Hauptabschnittsleiter